Systemfehler steht für:

 einen Begriff aus der Informationstechnologie und steht für Fehler im Betriebssystem eines Computers
 eine Fehlerkategorie; siehe Schweizer-Käse-Modell #Fehler: Person oder System
 den Film Systemfehler – Wenn Inge tanzt